Ruské příjmení Kulikov () má více nositelů:

 Viktor Kulikov (1921–2013), ruský voják, maršál SSSR
 Dmitrij Kulikov (* 1990), ruský hokejista, obránce
 Jevgenij Kulikov (* 1950), sovětský rychlobruslař, olympijský vítěz

Podobné příjmení 
 Kulik

Externí odkazy 
 

Ruská příjmení